Кокода () — город на юго-востоке Папуа — Новой Гвинеи, в провинции Оро.

История 
В 1930-х годах недалеко от Кокоды осуществлялась добыча золота. С июля по ноябрь 1942 года город был местом Битвы за Кокодский тракт, разразившейся между японскими и австралийскими войсками. 11 августа 2009 года в аэропорту Кокоды при попытке приземлиться разбился самолёт, выполнявший рейс Airlines PNG Flight 4684. 13 человек погибло (11 пассажиров и 2 члена экипажа); большинство пассажиров было гражданами Австралии.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 7446 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи